West Park – jednostka osadnicza w USA w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
 West Park – miejscowość w USA w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
 West Park (Darlington) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham 
 West Park – miejscowość w Anglia, w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 West Park – miejscowość w Anglia, w hrabstwie East Sussex
 West Park (Hartlepool) – miejscowość w Anglia, w hrabstwie Durham
 West Park – miejscowość w Anglia, w hrabstwie Merseyside
 West Park – miejscowość w Anglia, w hrabstwie Tyne and Wear
 West Park – miejscowość w Anglia, w hrabstwie West Yorkshire